Close Enough for Love может означать: 

 «Close Enough for Love» — джазовый стандарт 1979 года, написанный Джонни Мэнделом и Полом Уильямсом.

 Close Enough for Love — альбом Пегги Ли 1979 года.
 Close Enough for Love — альбом Энди Уильямса 1986 года.
 Close Enough for Love — альбом Ширли Хорн 1989 года.